Villanova (botânica) — género botánico

Geografia 

 Villanova — município espanhol de Aragão

 Villanova (Córsega do Sul) — comuna francesa da Córsega do Sul

Campânia
 Villanova del Battista — comuna italiana da Campânia

Emília Romanha
 Villanova sull'Arda — comuna italiana da Emília Romagna

Ligúria
 Villanova d'Albenga — comuna italiana da Ligúria

Lombardia
 Villanova d'Ardenghi — comuna italiana da Lombardia
 Villanova del Sillaro — comuna italiana da Lombardia

Piemonte
 Villanova Biellese — comuna italiana do Piemonte
 Villanova Canavese — comuna italiana do Piemonte
 Villanova d'Asti — comuna italiana do Piemonte
 Villanova Mondovì — comuna italiana do Piemonte
 Villanova Monferrato — comuna italiana do Piemonte
 Villanova Solaro — comuna italiana do Piemonte

Sardenha
 Villanova Monteleone — comuna italiana da Sardenha
 Villanova Truschedu — comuna italiana da Sardenha
 Villanova Tulo — comuna italiana da Sardenha

Vêneto
 Villanova del Ghebbo — comuna italiana do Vêneto
 Villanova di Camposampiero — comuna italiana do Vêneto
 Villanova Marchesana — comuna italiana do Vêneto

Ver também 
 
 Villanuova sul Clisi

Desambiguações de topônimos